

Cinema
Corda tesa (Tightrope) – film statunitense del 1984 diretto da Richard Tuggle.

Musica
Tightrope – album degli Anthem.
Tightrope – album dei Brooks & Dunn.
Tightrope – album della Electric Light Orchestra.
Tightrope – singolo dei D.
Tightrope – singolo di Janelle Monáe
 Quinta traccia dall'album Lost on You della cantante LP

Televisione
Tightrope – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1959 al 1960.
Tightrope – serie televisiva britannica trasmessa nel 1972.